Mussidae é uma família de cnidários antozoários da subordem Faviina, ordem Scleractinia.

Géneros
Acanthastrea Milne-Edwards & Haime, 1848
Acanthophyllia Wells, 1937
Australomussa Veron, 1985
Blastomussa Wells, 1968
Cynarina Brueggemann, 1877
Homophyllia Brueggemann, 1877
Indophyllia Gerth, 1921
Isophyllastrea Matthai, 1928
Isophyllia Milne-Edwards & Haime, 1851
Lobophyllia Blainville, 1830
Mussa Oken, 1815
Mussismilia Ortmann, 1890
Mycetophyllia Milne-Edwards & Haime, 1848
Scolymia Haime, 1852
Symphyllia Milne-Edwards & Haime, 1848

Scleractinia